Der Name Sasendorf bezeichnet

 die Katastralgemeinde Sasendorf (Gemeinde Hafnerbach) in Niederösterreich
 einen Ortsteil der Stadt Bad Bevensen im Kreis Uelzen in Niedersachsen (Deutschland)
Siehe auch:
 Saasdorf
 Sassendorf